Freedom Holding — международная инвестиционная компания, входит в холдинг Freedom Holding Corp. (Невада, США; тикер FRHC на Nasdaq). Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Кроме того, компания оперирует на фондовых площадках стран СНГ. Предоставляет доступ к торгам на казахстанской бирже KASE, Астанинской международной бирже AIX, на американских биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME, AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext

В состав Freedom Finance входят «Банк «Фридом Финанс», страховые компании Freedom Insurance и Freedom Life, а также интернет-магазин акций Freedom24.

Штаб-квартира находится в Алматы. Основатель — Тимур Турлов, владелец — Freedom Holding Corp (Невада, США).

История 
Компания основана в 2008 году в России. В 2013 году компания запустила первый в России интернет-магазин акций для розничных инвесторов, в дальнейшем получивший название Freedom24.ru. В том же году «Фридом Финанс» открыла в Казахстане дочернюю брокерскую компанию АО «Фридом Финанс».

ИК «Фридом Финанс» работает над развитием инфраструктуры фондового рынка и популяризацией инвестиций. По ее инициативе на регулярной основе добавляются новые ценные бумаги зарубежных эмитентов на площадках СПБ Биржи и KASE. Частным инвесторам стали доступны акции Levi's, Lyft, Zoom, Tenable, Zuora и др. Казахстанским — бумаги Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation, Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, Nike Inc., Tiffany & Co., Exxon Mobil Corporation, Tesla Inc., Intel Corporation, PLLC Yandex N.V. и др.

Компания активно занимается деятельностью по повышению финансовой грамотности в России, с 2013 года издает деловой журнал «Финансист».

В 2015 году ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс» перешли под контроль компании Freedom Holding Corp. (ранее – BMB Munai, основана в 1981 году в Неваде, США), Тимур Турлов стал ее основным акционером. В состав холдинга также вошли онлайн-магазин Freedom24 и Банк «Фридом Финанс».

В 2016 году в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла совместная книга «Фридом Финанс» и НИУ-ВШЭ — «Фондовый рынок США для начинающих инвесторов».

В июле 2017 года «Фридом Финанс» приобрела украинского брокера «Укранет», выйдя на рынок Украины. Согласно отчету на сайте американской Комиссии по ценным бумагам, украинская компания входит в состав американского холдинга Freedom Holding Corp.

В 2018 году завершилось поглощение одной из старейших брокерских компаний России – ООО «НЭТТРЕЙДЕР». В 2019 году ИК «Фридом Финанс» разместила собственные облигации на Московской бирже.

В декабре 2019 года холдинг купил около 13% акций АО «Санкт-Петербургская биржа» (с 2021 года — ПАО СПБ Биржа), в июне 2020 года было приобретено 20% акций Украинской биржи.

В 2019 году акции холдинга прошли процедуру листинга на американской бирже Nasdaq. Им был присвоен тикер FRHC. Холдинг стал единственной брокерской компанией российского происхождения, акции которой котируются на бирже США. Почти одновременно с выходом на американский фондовый рынок торги акциями холдинга были запущены на СПБ Бирже.

По итогам 2019 года ИК «Фридом Финанс» стала победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации Брокерская компания – «восходящая звезда».

В июле 2020 года Freedom Holding Сorp. приобрел 100% акций российского брокера АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» с целью дальнейшего расширения бизнеса своей дочерней компании ИК «Фридом Финанс» в России.

В августе 2020 года дочерняя компания Freedom Holding Corp. – АО «Фридом Финанс» сообщила о покупке 100% обыкновенных акций АО «Банк Kassa Nova», принадлежащих АО «ForteBank». После завершения сделки «Банк Kassa Nova» был переименован в АО «Банк Фридом Финанс».

В конце 2020 года агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500.

В начале 2021 года Freedom Holding Corp. приобрел брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. (США, Делавэр), зарегистрированную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющуюся членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также NASDAQ, FINRA и SIPC. Таким образом клиенты холдинга получили прямой доступ на американский рынок.

В июне 2022 года руководство Freedom Holding Corp. сообщило о намерении уйти из России, выведя ИК «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс» за периметр холдинга. Это решение было принято в целях выполнения требований международных регуляторов, а также для защиты интересов клиентов компании.

20 октября 2022 года холдинг объявил о продаже российских активов одному из основателей Freedom Finance Максиму Повалишину, ранее занимавшему должность заместителя генерального директора и входившему в совет директоров ИК «Фридом Финанс». Сумма сделки составила около $140 млн.

Сразу после выхода из холдинга российские компании продолжили работу под новым брендом «Цифра» («Цифра брокер» и «Цифра банк»). Лицензии ООО ИК «Фридом Финанс» и ООО Банк «Фридом Финанс» подлежат перевыпуску.

Деятельность 
Ключевая специализация — американский фондовый рынок. В 2011 году ФСФР выдала компании бессрочные лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также на ведение деятельности по управлению ценными бумагами.

Компания предоставляет бизнесу услуги по организации выпуска и размещения ценных бумаг. ИК «Фридом Финанс» выступала андеррайтером или соандеррайтером более 60 выпусков в России и Казахстане. Ключевые эмиссии – АО «БАСТ», ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», АО «Труд», АО ММЦБ.

В октябре 2019 года «Фридом Финанс» выступила маркетмейкером биржевого паевого инвестиционного фонда «Фридом — Лидеры технологий», который торгуется на Московской бирже. В него вошли ценные бумаги 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов США: Microsoft Corporation, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA. По итогам первого полугодия 2020 года фонд занял первое место среди 271 российского фонда, участвующего в рэнкинге Investfunds.

В 2019 году дочерняя компания Freedom Finance, Freedom Insurance, запустила технологию специальных страховых терминалов для получения страховых полисов и запустила услугу по переоформлению страховых полисов онлайн. 

В январе 2020 года Freedom Finance Insurance запускает онлайн-страхование автомобилей от ДТП.

В июле 2020 года ИК «Фридом Финанс» представила инвесторам ЗПИФ «Фондом первичных размещений». В основе продукта лежит идея комплексного подхода к инвестированию в IPO иностранных акций и депозитарных расписок на иностранные акции. Фонд доступен на Московской и СПБ биржах.

В 2020 году на СПБ Бирже с участием «Фридом Финанс» в качестве маркетмейкера были начаты торги ИПИФом «Индустрии будущего», состоящим в основном из акций таких перспективных американских компаний, как Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook.

В 2021 году Freedom Bank оцифровал получение ипотечного займа и запустил первую в мире Цифровую ипотеку. В том же году банк выпустил первую в Казахстане карту инвестора INVEST CARD. В 2022 году банк запускает автокредитование онлайн и комплексное решение для индивидуальных предпринимателей FREEDOM BOX.

В 2022 году запущен цифровой автосервис Freedom Drive, предназначенный для автолюбителей и позволяющий приобрести шины и диски от мировых производителей.  

По собственным данным, офисы ИК «Фридом Финанс» и одноименного банка, после ребрендинга получившие наименования «Цифра брокер» и «Цифра банк»,  представлены в 46 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань (2 офиса), Краснодар, Череповец, Липецк, Курск, Нижний Новгород, Красноярск, Самара, Воронеж, Екатеринбург (2 офиса), Калининград, Владивосток, Волгоград, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфа, Тюмень, Сочи, Саратов, Челябинск, Барнаул, Иркутск, Тольятти, Набережные Челны, Кемерово, Ярославль, Архангельск, Оренбург, Ижевск, Ставрополь, Астрахань, Белгород, Новокузнецк, Сургут, Тверь, Ульяновск, Якутск, Братск, Вологда, Йошкар-Ола, Рязань, Томск, Тула. Офисы Freedom Finance открыты в 26 городах Казахстана: Астана, Аксай, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Байконур, Жанаозен, Жезказган, Караганда, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Оскемен, Павлодар, Петропавловск, Рудный, Семей, Талдыкорган, Тараз, Талгар, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз.

По итогам 2020 года «Фридом Финанс» заняла 18-е место в ежегодном рейтинге работодателей России, составляемом HeadHunter.  По итогам 2021 года в том же рейтинге ИК заняла второе место среди финансовых компаний страны.

ИК «Фридом Финанс» имеет рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне «ruBBB», прогноз — «развивающийся».

До событий 24 февраля 2022 года компания имела рейтинги международного рейтингового агентства S&P Global Ratings на уровне «В», прогноз — «стабильный».  В связи с решением Европейского союза от 15 марта 2022 года прекратить предоставление рейтинговых услуг российским юридическим лицам, компаниям либо органам власти агентство отозвало рейтинги российской компании.

Другим компаниям холдинга (Freedom Finance Global PLC., АО «Фридом Финанс», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», Freedom Finance Europe Ltd) был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «B-» и краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «B».

Биржа KASE признала АО «Фридом Финанс» победителем в 6 номинациях по итогам 2021 года, в частности компания стала лидером рынка акций и корпоративных облигаций, признана андеррайтером года на рынке корпоративных облигаций.

Компания победила в номинации «Лучший брокер по долевым инструментам» – за самый высокий объем торгов на AIX в акциях и депозитарных расписках за 2021 год. 

По итогам 2021 года Freedom Holding Corp. стал победителем в двух номинациях ежегодной премии International Finance Awards – Most Innovative Securities Brokerage Company – Kazakhstan 2021 и Best Research House – Kazakhstan 2021. 

АО «Фридом Финанс» занимает I место в рэнкинге организаторов размещений казахстанских облигаций по результатам прошлого года в рейтинге CbondS.

Финансовые показатели 
На момент нахождения в составе Freedom Holding Corp. зарегистрированный и оплаченный уставный капитал ИК «Фридом Финанс» (в настоящее время  — «Цифра») составлял 9,93 млрд рублей, размер собственных средств — 1 458 978 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2021).

Выручка ИК «Фридом Финанс» в 2021 году составила 4,751 млрд рублей, чистая прибыль — 302,7 млн рублей. Чистые активы компании на 31.12.2021 достигли 13,4 млрд рублей. 

Выручка Freedom Broker в 2022 году составила 72,908,201 тыс. тенге, чистая прибыль — 32,400,758 тыс.тенге. Чистые активы компании на 30.09.2022 достигли 134,128,934 тыс. тенге.

За 2021 год торговые и инвестиционные доходы ИК «Фридом Финанс» составили 791,4 млн рублей, в том числе: отрицательная разница между доходами и расходам от операций с финансовыми инструментами — 289,5 млн рублей, процентные доходы — 1,28 млрд рублей, отрицательная разница между доходами и расходам от операций с иностранной валютой — 204,15 млн рублей.

За 2022 год торговые и инвестиционные доходы Freedom Broker составили 57,185,171 тыс. тенге, в том числе: положительная разница между доходами и расходам от операций с финансовыми инструментами — 22,716,728 тыс. тенге, процентные доходы — 45,384,832 тыс. тенге, положительная разница между доходами и расходам от операций с иностранной валютой — 6,556,773 тыс. тенге. 

В феврале 2022 года ИК «Фридом Финанс» (новое название – «Цифра Брокер») находилась на 9-й строчке рейтинга Московской биржи, отслеживающего брокерские компании с наибольшим числом зарегистрированных клиентов. Клиентская база ИК «Фридом Финанс» превышала 137 тысяч счетов.

По состоянию на 2 квартал 2023 фискального года Freedom Holding Corp. располагает собственным капиталом в размере 627 млн долларов, активы группы — 4,2 млн долларов, количество клиентских счетов — 310 тысяч.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс»
 Курс акций Freedom Holding Corp.
 Тимур Турлов (Вестник НАУФОР №1 2019)
 «Фридом Финанс» решил привлечь деньги через облигации
 На Санкт-Петербургской бирже стартовали торги акциями Freedom Holding Corp.

Инвестиционные компании России
Финансовые компании Казахстана
Брокерские компании